Le muscle sphincter externe de l'urètre ou sphincter strié de l’urètre est un sphincter qui contrôle la continence urinaire.

C'est un muscle strié volontaire qui agit en complément du muscle lisse involontaire : le muscle sphincter interne de l'urètre.

Sa structure est différente chez l'homme et chez la femme.

Le muscle sphincter externe de l'urètre féminin 
Le muscle du sphincter externe de l'urètre nait chez la femme par des fibres musculaires de chaque côté du bord de la branche inférieure du pubis. Elles se dirigent à travers l'arc pubien devant l'urètre, et passent autour de celui-ci pour se fondre avec les fibres musculaires du côté opposé, entre l'urètre et le vagin.

Les fibres adjacentes au vagin sont parfois considérées comme un muscle distinct : le muscle sphincter urétro-vaginal (musculus sphincter urethrovaginalis).

Le muscle sphincter externe de l'urètre masculin 
Chez l'homme le muscle sphincter externe de l'urètre entoure toute la longueur de l'urètre membraneux et est enfermé dans le fascia du diaphragme urogénital.

Ses fibres externes naissent à la jonction de la branche pubienne inférieure et de l'ischion, ainsi que du fascia voisin.

Elles se courbent à l'avant de l'urètre et des glandes bulbo-urétrales, contournent l'urètre et s'unissent derrière lui avec le muscle du côté opposé au moyen d'un raphé tendineux.

Ses fibres les plus internes forment un investissement circulaire continu autour de l'urètre membraneux. Cette partie est parfois considéré comme un muscle distinct : le muscle compresseur de l'urètre.

Innervation 
Par des fibres somatiques provenant du noyau d'Onuf via les nerfs rachidiens sacrés S2-S4, puis par le nerf pudendal.

Fonction 
Conjointement avec le muscle sphincter interne de l'urètre, il contribue à la rétention urinaire pour sa composante volontaire.

La miction urinaire commence par un relâchement volontaire du muscle sphincter externe facilité par l'inhibition des neurones du noyau d'Onuf via des signaux en provenance du centre mictionnel pontique via les voies réticulo-spinales descendantes.

Chez l'homme, lors de l'éjaculation le sphincter externe s'ouvre et le sphincter interne se ferme.

Notes et références 

 

sphincter externe de l'urètre